Le CD Trofense est un club de football portugais basé à Trofa qui se trouve au nord du Portugal.

Historique 

Le club accède en Segunda Liga (deuxième division) à l'issue de la saison 2005-2006.

Pour la  de son histoire, le club participe à la Primeira Liga () lors de la saison 2008-2009, à la suite de son titre de champion de deuxième division.

Lors de la saison 2008-2009, le club se classe  et dernier du championnat de D1, avec 5 victoires, 8 matchs nuls et 17 défaites, et se voit logiquement relégué en D2.

Lors de la saison 1993-1994, le club, qui évolue "modestement" en troisième division, réussit l'exploit d'atteindre les quarts de finale de la Coupe du Portugal (défaite 3-1 face au Sporting Portugal).

Palmarès 
 Liga de Honra (D2) :
 Champion en 2008
 II Divisao B (D3) :
 Champion en 2006
 III Divisão (D4) :
 Champion en 1993
 Vice-champion en 2003
 Championnat de  Division de District :
 Champion en 1977-1978
 Championnat de  Division de District :
 Champion en 1965-1966.

Bilan saison par saison

Anciens joueurs 
 Marco Abreu 
 Dédé 
 André Barreto 
 William Modibo 
 Hernâni Borges 
 Marco Abreu 
 Hélder Barbosa 
 Delfim 
 Hugo Leal 
 Paulo Lopes
 Dino Djiba 
 Marcelo Lipatin Lopez 
 Cédric Moukouri

Liens externes

Références 

Trofense
Club de football fondé en 1930